Municipio de Peno puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Peno (condado de Pennington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Peno (condado de Pike, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.